Евгений Никольский:
 
 Никольский, Евгений Петрович (1907—?) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР. Примечания